Termenul „Pantelimon Sinadino” se poate referi la:

Pantelimon I. Sinadino, primar al Chișinăului (1837-39 și 1840-42)
Pantelimon V. Sinadino, primar al Chișinăului (1903-04, 1905-07 și 1909-10)